Карлос може бити:

 Карлос (име)

или:

 Карлос (Мериленд)
 Карлос (Минесота)